Зо́и Ле́вин (, род. 24 ноября 1993, Чикаго, Иллинойс) — американская актриса. Наиболее известна по роли Кары Содерс в американском телесериале «Красные браслеты».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США
Выпускники Нью-Трирской средней школы